Szolnok
Abaújszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szikszói járás